Nowa Kamjanka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Nowa Kamjanka (Bachmut), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut
 Nowa Kamjanka (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Nowa Kamjanka (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw